Micarea is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Byssolomataceae. De typesoort is Micarea prasina.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 170 soorten (peildatum januari 2022).

Byssolomataceae
Schimmelgeslacht